Lowe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Lowe Township (Illinois)
 Lowe Township (Kansas)
 Lowe Township (Kay County, Oklahoma)
 Lowe Township (Noble County, Oklahoma)
 Lowe Township (South Dakota)